(1947-), chanteur et musicien anglais,
 John Dransfield (1945-), botaniste anglais,
  (1948-1973), poète australien,
  (1939-), botaniste indonésienne.

Patronyme anglais